Tsaratanana Strict Nature Reserve är ett naturreservat i Madagaskar. Det ligger i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Antananarivo. Arean är  kvadratkilometer.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Naturskydd i Madagaskar